В тази статия е представен списък на победителите на наградите Айзнър, сортирани по категории.

Личности

Най-добър писател 
 1988 Алън Мур, Пазителите
 1989 Алън Мур, Батман: Убийствената шега
 1991 Нийл Геймън, Пясъчен човек
 1992 Нийл Геймън, Пясъчен човек; Книгата на магиите; Миракълмен
 1993 Нийл Геймън, Миракълмен; Пясъчен човек
 1994 Нийл Геймън, Пясъчен човек
 1995 Алън Мур, От Ада
 1996 Алън Мур, От Ада
 1997 Алън Мур, От Ада; Supreme
 1998 Гарт Енис, Хитмен; Проповедникът; Незнайният войн; Кървавата Мери
 1999 Кърт Бусиек, Астро-град; Отмъстителите
 2000 Алън Мур, Лигата на необикновените, Прометея, Том Стронг, Утрешни истории, Топ 10
 2001 Алън Мур, Лигата на необикновените, Прометея, Том Стронг, Утрешни истории, Топ 10
 2002 Брайън Майкъл Бендис, Пауърс; Псевдоним, Деърдевил, Върховният Спайдър-Мен
 2003 Брайън Майкъл Бендис, Пауърс; Псевдоним, Деърдевил, Върховният Спайдър-Мен
 2004 Алън Мур, Лигата на необикновените, Прометея, Есмакс, Том Стронг
 2005 Брайън К. Вон, Y: Последният човек; Ex Machina; Бегълците, Върховният X-Мен
 2006 Алън Мур, Прометея, Топ 10
 2007 Ед Брубейкър, Капитан Америка, Деърдевил; Criminal
 2008 Ед Брубакър, Капитан Америка, Деърдевил; Criminal and Безсмъртният Железен юмрук
 2009 Бил Уилигъм, Басни, Къщата на мистериите
 2010 Ед Брубейкър, Капитан Америка, Деърдевил, Criminal, Инкогнито

Най-добър художник/писател 
 1988 Alan Moore and Dave Gibbons, Watchmen (DC)
 1989 Paul Chadwick, Concrete (Dark Horse)
 1991 Frank Miller and Geof Darrow
 1992 Peter David and Dale Keown, The Incredible Hulk (Marvel)
 1993 Frank Miller, Sin City, Dark Horse Presents (Dark Horse) – Best Writer/Artist
 1993 Mike Baron and Steve Rude, Nexus: The Origin (Dark Horse) – Best Writer/Artist Team
 1994 Jeff Smith, Bone (Cartoon Books)
 1995 Mike Mignola, Hellboy: Seed of Destruction (Dark Horse/Legend)
 1996 David Lapham, Stray Bullets (El Capitan)
 2009 Chris Ware, Acme Novelty Library (Acme)
 2010 David Mazzucchelli, Asterios Polyp (Pantheon)

Най-добър художник/писател: Драма 
 1997 Mike Mignola, Hellboy: Wake the Devil (Dark Horse/Legend) – Best Writer/Artist: Drama
 1998 Mike Mignola, Hellboy: Almost Colossus; Hellboy Christmas Special; Hellboy Junior Halloween Special (Dark Horse) – Best Writer/Artist: Drama
 1999 Frank Miller, 300 (Dark Horse)
 2000 Daniel Clowes, Eightball (Fantagraphics)
 2001 Eric Shanower, Age of Bronze (Image)
 2002 Daniel Clowes, Eightball (Fantagraphics)
 2003 Eric Shanower, Age of Bronze (Image)
 2004 Craig Thompson, Blankets (Top Shelf)
 2005 Paul Chadwick, Concrete: The Human Dilemma (Dark Horse)
 2006 Geof Darrow, Shaolin Cowboy (Burlyman)
 2007 Paul Pope, Batman: Year 100 (DC)
 2008 Chris Ware, Acme Novelty Library #18 (Acme Novelty)

Най-добър художник/писател: Комедия 
 1995 Jeff Smith, Bone (Cartoon Books)
 1996 Sergio Aragones, Groo (Image)
 1997 Don Rosa, Walt Disney's Comics & Stories; Uncle Scrooge (Egmont)
 1998 Jeff Smith, Bone (Cartoon Books)
 1999 Kyle Baker, You Are Here (DC/Vertigo)
 2000 Kyle Baker, I Die at Midnight (DC/Vertigo); "Letitia Lerner, Superman's Babysitter" in Elseworlds 80-Page Giant (DC)
 2001 Tony Millionaire, Maakies (Fantagraphics), Sock Monkey (Dark Horse/Maverick)
 2002 Evan Dorkin, Dork! (Slave Labor)
 2003 Tony Millionaire, House at Maakies Corner (Fantagraphics)
 2004 Kyle Baker, Plastic Man (DC); The New Baker (Kyle Baker Publishing)
 2005 Kyle Baker, Plastic Man (DC); Kyle Baker, Cartoonist (Kyle Baker Publishing)
 2006 Kyle Baker, Plastic Man (DC); The Bakers (Kyle Baker Publishing)
 2007 Tony Millionaire, Billy Hazelnuts (Fantagraphics); Sock Monkey: The Inches Incident (Dark Horse)
 2008 Eric Powell, The Goon (Dark Horse)

Най-добър художник/писател: Фантастика 
 2010 Joe Sacco, Footnotes in Gaza (Metropolitan/Holt)

Best Painter/Multimedia Artist (Interior Art) 
 1993 Dave Dorman, Aliens: Tribes (Dark Horse)
 1994 Alex Ross, Marvels (Marvel)
 1995 Jon J. Muth, Mystery Play (DC/Vertigo)
 1996 John Bolton, Batman: Man-Bat (DC)
 1997 Alex Ross, Kingdom Come (DC)
 1998 Alex Ross, Uncle Sam (DC/Vertigo)
 1999 Alex Ross, Superman: Peace on Earth (DC)
 2000 Alex Ross, Batman: War on Crime (DC)
 2001 Jill Thompson, Scary Godmother (Sirius)
 2002 Charles Vess, Rose (Cartoon Books)
 2003 George Pratt, Wolverine: Netsuke (Marvel)
 2004 Jill Thompson, „Stray“, in The Dark Horse Book of Hauntings (Dark Horse)
 2005 Teddy Kristiansen, It's a Bird... (Vertigo/DC)
 2006 José Ladrönn, Hip Flask: Mystery City (Active Images)
 2007 Jill Thompson, „A Dog and His Boy“ in The Dark Horse Book of Monsters; „Love Triangle“ in Sexy Chix (Dark Horse); „Fair Division“, in Fables: 1001 Nights of Snowfall (Vertigo/DC)
 2008 Eric Powell, The Goon: Chinatown (Dark Horse)
 2009 Jill Thompson, Magic Trixie, Magic Trixie Sleeps Over (HarperCollins Children's Books)
 2010 Jill Thompson, Beasts of Burden (Dark Horse); Magic Trixie and the Dragon (HarperCollins Children's Books)

Най-добър художник/график 
 1988 Steve Rude, Nexus (First)
 1989 Brian Bolland, Batman: The Killing Joke (DC)
 1991 Steve Rude – Best Artist
 1991 Al Williamson – Best Inker
 1992 Simon Bisley, Batman: Judgement on Gotham (DC) – Best Artist
 1992 Adam Kubert, Batman versus Predator (DC and Dark Horse) – Best Inker
 1993 Steve Rude, Nexus: The Origin (Dark Horse) – Best Penciller
 1993 Kevin Nowlan, Batman: Sword of Azrael (DC) – Best Inker
 1993 Frank Miller, Sin City, Dark Horse Presents (Dark Horse) – Best Penciller/Inker, Black & White Publication
 1993 P. Craig Russell, Fairy Tales of Oscar Wilde (NBM); Robin 3000; Legends of the Dark Knight: Hothouse (DC) – Best Penciller/Inker, Color Publication
 1994 P. Craig Russell, The Sandman #50 (DC)
 1995 Dave Gibbons, Martha Washington Goes to War (Dark Horse)
 1996 Geof Darrow, The Big Guy and Rusty the Boy Robot (Dark Horse/Legend)
 1997 Steve Rude, Nexus: Executioner's Song (Dark Horse) – Best Penciller
 1997 Al Williamson, Spider-Man, Untold Tales of Spider-Man #17 – 18 (Marvel) – Best Inker
 1997 Charles Vess, Book of Ballads and Sagas (Green Man Press); Sandman #75 (DC/Vertigo) – Best Penciller/Inker or Penciller/Inker Team
 1998 P. Craig Russell, Elric: Stormbringer (Dark Horse/Topps); Dr. Strange: What Is It That Disturbs You, Stephen? (Marvel)
 1999 Tim Sale, Superman for All Seasons (DC); Grendel Black, White, and Red #1 (Dark Horse)
 2000 Kevin Nowlan, „Jack B. Quick“, Tomorrow Stories (ABC)
 2001 P. Craig Russell, Ring of the Nibelung (Dark Horse/Maverick)
 2002 Eduardo Risso, 100 Bullets (DC/Vertigo)
 2003 Kevin O'Neill, League of Extraordinary Gentlemen (ABC)
 2004 John Cassaday, Planetary, Planetary/Batman: Night on Earth (WildStorm/DC); Hellboy Weird Tales (Dark Horse)
 2005 TIE John Cassaday, Astonishing X-Men (Marvel); Planetary (WildStorm/DC); I Am Legion: The Dancing Faun (Humanoids/DC) and Frank Quitely, WE3 (Vertigo/DC)
 2006 John Cassaday, Astonishing X-Men (Marvel); Planetary (WildStorm/DC)
 2007 Mark Buckingham/Steve Leialoha, Fables (Vertigo/DC)
 2008 Pia Guerra/Jose Marzan, Jr., Y: The Last Man (Vertigo/DC)
 2009 Guy Davis, BPRD (Dark Horse)
 2010 J. H. Williams III, Detective Comics (DC)

Най-добър художествен екип 
 1988 Steve Rude, Willie Blyberg and Ken Steacy, Space Ghost Special (Comico)
 1989 Alan Davis and Paul Neary, Excalibur (Marvel)

Най-добро оцветяване 
 1992 Steve Oliff, Legends of the Dark Knight (DC), 2112 (Dark Horse), and Akira (Marvel)
 1993 Steve Oliff/Olyoptics, Legends of the Dark Knight #28-#30, Martian Manhunter: American Secrets (DC); James Bond 007: Serpent's Tooth (Dark Horse); Spawn (Image)
 1994 Steve Oliff and Rueben Rude/Olyoptics, Spawn (Image)
 1995 Angus McKie, Martha Washington Goes to War (Dark Horse)
 1996 Chris Ware, The Acme Novelty Library (Fantagraphics)
 1997 Matt Hollingsworth, Preacher; Death: The Time of Your Life (DC/Vertigo); Bloody Mary (DC/Helix); Challengers of the Unknown (DC)
 1998 Chris Ware, The Acme Novelty Library (Fantagraphics)
 1999 Lynn Varley, 300 (Dark Horse)
 2000 Laura DePuy, The Authority; Planetary (DC/Wildstorm)
 2001 Chris Ware, Acme Novelty Library #14 (Fantagraphics)
 2002 Laura DePuy, Ruse (CrossGen), Ministry of Space (Image)
 2003 Dave Stewart, Hellboy: The Third Wish, The Amazing Screw-On Head, Star Wars: Empire (Dark Horse); Human Target: Final Cut, Doom Patrol (DC/Vertigo); Tom Strong (ABC); Captain America (Marvel)
 2004 Patricia Mulvihill, Batman, Wonder Woman (DC), 100 Bullets (Vertigo/DC)
 2005 Dave Stewart, Daredevil, Ultimate X-Men, Ultimate Six, Captain America (Marvel); Conan, BPRD (Dark Horse); DC: The New Frontier (DC)
 2006 Chris Ware, The Acme Novelty Library #16 (Acme Novelty)
 2007 Dave Stewart, BPRD, Conan, The Escapists, Hellboy (Dark Horse); Action Comics, Batman/The Spirit, Superman (DC)
 2008 Dave Stewart, BPRD, Buffy the Vampire Slayer, Cut, Hellboy, Lobster Johnson, The Umbrella Academy (Dark Horse); The Spirit (DC)
 2009 Dave Stewart, Abe Sapien: The Drowning, BPRD, The Goon, Hellboy, Solomon Kane, The Umbrella Academy (Dark Horse); Body Bags (Image); Captain America: White (Marvel)
 2010 Dave Stewart, Abe Sapien, BPRD, The Goon, Hellboy, Solomon Kane, The Umbrella Academy, Zero Killer (Dark Horse); Detective Comics (DC); Luna Park (Vertigo)

Най-образователен комикс 
 1993 Todd Klein, The Sandman, The Demon (DC)
 1994 Todd Klein, Sandman (DC)
 1995 Todd Klein, Batman versus Predator II (DC/Dark Horse); The Demon (DC), Sandman (DC/Vertigo); Uncle Scrooge (Gladstone)
 1996 Stan Sakai, Groo (Image); Usagi Yojimbo (Mirage)
 1997 Todd Klein, Sandman; Death: The Time of Your Life; House of Secrets; The Dreaming (DC/Vertigo); Batman; The Spectre; Kingdom Come (DC)
 1998 Todd Klein, Batman; Batman: Poison Ivy (DC); The Dreaming; House of Secrets; The Invisibles; Uncle Sam (DC/Vertigo); Uncle Scrooge Adventures (Gladstone); Castle Waiting (Olio)
 1999 Todd Klein, Castle Waiting (Olio); House of Secrets; The Invisibles; The Dreaming (DC/Vertigo)
 2000 Todd Klein, Promethea; Tom Strong; Tomorrow Stories; Top 10 (ABC); The Dreaming; Gifts of the Night; The Invisibles; Sandman Presents: Lucifer (DC/Vertigo)
 2001 Todd Klein, Promethea; Tom Strong; Tomorrow Stories; Top 10 (ABC); The Invisibles; The Dreaming (DC/Vertigo); Castle Waiting (Cartoon Books)
 2002 Todd Klein, Promethea; Tom Strong; Tomorrow Stories; Top 10, Greyshirt (ABC); Sandman Presents: Everything You Always Wanted to Know About Dreams But Were Afraid to Ask (DC/Vertigo); Detective Comics; The Dark Knight Strikes Again (DC); Castle Waiting (Olio); Universe X (Marvel)
 2003 Todd Klein, Dark Knight Strikes Again; Detective Comics; Wonder Woman: The Hiketeia (DC); Fables; Human Target: Final Cut (DC/Vertigo); Promethea; Tom Strong (ABC); Castle Waiting (Olio)
 2004 Todd Klein, Detective Comics(DC); Fables, Sandman: Endless Nights (Vertigo/DC); Tom Strong, Promethea (ABC); Marvel 1602 (Marvel)
 2005 Todd Klein, Promethea; Tom Strong; Tom Strong's Terrific Tales (ABC); Wonder Woman (DC); Books of Magick: Life During Wartime; Fables; WE3 (Vertigo/DC); Creatures of the Night (Dark Horse)
 2006 Todd Klein, Wonder Woman, Justice, Seven Soldiers #0 (DC); Desolation Jones (Wildstorm/DC); Promethea, Tomorrow Stores Special, Top 10: The 49ers (ABC); Fables (Vertigo); 1602: New World (Marvel)
 2007 Todd Klein, Fables, Jack of Fables, Fables: 1001 Nights of Snowfall; Pride of Baghdad, Testament (Vertigo/DC); 1602: Fantastick Four, Eternals (Marvel); Lost Girls (Top Shelf)
 2008 Todd Klein, Justice, Simon Dark (DC); Fables, Jack of Fables, Crossing Midnight (Vertigo/DC); League of Extraordinary Gentlemen: The Black Dossier (WildStorm/DC); Nexus (Rude Dude)
 2009 Chris Ware, Acme Novelty Library #19 (Acme)
 2010 David Mazzucchelli, Asterios Polyp (Pantheon)

Най-добър герой от корица 
 1992 Brian Bolland, Animal Man (DC)
 1993 Brian Bolland, Animal Man; Wonder Woman (DC)
 1994 Brian Bolland, Animal Man; Wonder Woman (DC)
 1995 Glenn Fabry, Hellblazer (DC/Vertigo)
 1996 Alex Ross, Kurt Busiek's Astro City (Jukebox Productions/Image)
 1997 Alex Ross, Kingdom Come (DC); Kurt Busiek's Astro City (Jukebox Productions/Homage)
 1998 Alex Ross, Kurt Busiek's Astro City (Jukebox Productions/Homage); Uncle Sam (DC/Vertigo)
 1999 Brian Bolland, The Invisibles (DC/Vertigo)
 2000 Alex Ross, Batman: No Man's Land; Batman: Harley Quinn; Batman: War on Crime (DC); Kurt Busiek's Astro City (Homage/Wildstorm/DC); ABC alternate #1 covers
 2001 Brian Bolland, Batman: Gotham Knights; The Flash (DC); The Invisibles (DC/Vertigo)
 2002 Dave Johnson, Detective Comics (DC); 100 Bullets (DC/Vertigo)
 2003 Adam Hughes, Wonder Woman (DC)
 2004 James Jean, Fables (Vertigo/DC); Batgirl (DC)
 2005 James Jean, Fables (Vertigo/DC); Green Arrow, Batgirl (DC)
 2006 James Jean, Fables (Vertigo/DC); Runaways (Marvel)
 2007 James Jean, Fables, Jack of Fables, Fables: 1001 Nights of Snowfall (Vertigo/DC)
 2008 James Jean, Fables (Vertigo/DC); The Umbrella Academy (Dark Horse); Process Recess 2; Superior Showcase 2 (AdHouse)
 2009 James Jean, Fables (Vertigo/DC); The Umbrella Academy (Dark Horse)
 2010 J. H. Williams III, Detective Comics (DC)

Talent Deserving of Wider Recognition 
 1995 Evan Dorkin (Milk and Cheese, Hectic Planet, Dork, Instant Piano)
 1996 Stan Sakai (Usagi Yojimbo)
 1997 Ricardo Delgado (Age of Reptiles)
 1998 Linda Medley (Castle Waiting)
 1999 Brian Michael Bendis (Jinx, Goldfish, Torso)
 2000 Tony Millionaire (Sock Monkey)
 2001 Alex Robinson (Box Office Poison)
 2002 Dylan Horrocks (Hicksville, Atlas)
 2003 Jason Shiga, Fleep (Sparkplug Comics)
 2004 Derek Kirk Kim, (Same Difference & Other Stories)
 2005 Sean McKeever (The Waiting Place, Mary Jane, Inhumans, Sentinel)
 2006 Aaron Renier (Spiral-Bound)
 2007 Hope Larson (Gray Horses, Oni)

Специална награда 
 2008 Chuck BB, Black Metal (artist, Oni)

Най-добър редактор 
 1992 Karen Berger, The Sandman; Shade: the Changing Man; Kid Eternity; Books of Magic (DC)
 1993 Archie Goodwin, Legends of the Dark Knight; Batman: Sword of Azrael; Deadman: Exorcism (DC)
 1994 Karen Berger, The Sandman (DC) (tie)
 1994 Mike Carlin (DC) (tie)
 1995 Karen Berger, The Sandman; Sandman Mystery Theatre (DC/Vertigo)
 1996 Stuart Moore, Swamp Thing; The Invisibles; Preacher (DC/Vertigo) (tie)
 1996 Bronwyn Taggart, The Big Book of Weirdos; The Big Book of Conspiracies; Brooklyn Dreams; Stuck Rubber Baby (Paradox Press) (tie)
 1997 Dan Raspler, Kingdom Come; Hitman; The Spectre; Sergio Aragones Destroys the DC Universe (DC)

Works

Best Single Issue/Single Story 
 1988 Gumby Summer Fun Special #1, by Bob Burden and Art Adams (Comico)
 1989 Kings in Disguise #1, by James Vance and Dan Burr (Kitchen Sink)
 1991 Concrete Celebrates Earth Day, by Paul Chadwick, Charles Vess and Jean Giraud (also known as Moebius) (Dark Horse Comics)
 1992 Sandman #22 – 28, by Neil Gaiman and various artists (DC)
 1993 Nexus: The Origin by Mike Baron and Steve Rude (Dark Horse)
 1994 Batman Adventures: Mad Love, by Paul Dini and Bruce Timm (DC)
 1995 Batman Adventures Holiday Special by Paul Dini, Bruce Timm, Ronnie del Carmen, and others (DC)
 1996 Kurt Busiek's Astro City #4: „Safeguards“, by Kurt Busiek and Brent Anderson (Jukebox Productions/Image)
 1997 Kurt Busiek's Astro City, vol. 2, #1: „Welcome to Astro City“, Kurt Busiek, Brent Anderson, and Will Blyberg (Jukebox Productions/Homage)
 1998 Kurt Busiek's Astro City vol. 2 #10: „Show 'Em All“, Kurt Busiek, Brent Anderson, and Will Blyberg (Jukebox Productions/Homage)
 1999 Hitman #34: „Of Thee I Sing“, by Garth Ennis, John McCrea, and Garry Leach (DC)
 2000 Tom Strong #1: „How Tom Strong Got Started“, by Alan Moore, Chris Sprouse, and Al Gordon (ABC)
 2001 Promethea #10: „Sex, Stars, and Serpents“, by Alan Moore, J.H. Williams III, and Mick Gray (ABC)
 2002 Eightball #22, by Daniel Clowes (Fantagraphics)
 2003 The Stuff of Dreams, by Kim Deitch (Fantagraphics)
 2004 Conan The Legend #0, by Kurt Busiek and Cary Nord (Dark Horse) and The Goon #1, by Eric Powell (Dark Horse) – tie
 2005 Eightball #23: „The Death Ray“ by Daniel Clowes (Fantagraphics)
 2006 Solo #5 by Darwyn Cooke (DC)
 2007 Batman/The Spirit #1 by Jeph Loeb and Darwyn Cooke (DC)
 2008 Justice League of America #11: „Walls“ by Brad Meltzer and Gene Ha (DC)

Best Single Issue (or One-Shot) 
 2010 Captain America #601: „Red, White, and Blue-Blood“ by Ed Brubaker and Gene Colan (Marvel)

Best Short Story 
 1993 „Two Cities“, in Xenozoic Tales #12 by Mark Schultz (Kitchen Sink)
 1994 „The Amazing Colossal Homer“, in Simpsons #1 (Bongo)
 1995 „The Babe Wore Red“, by Frank Miller, in Sin City: The Babe Wore Red and Other Stories (Dark Horse/Legend)
 1996 „The Eltingville Comic-Book, Science-Fiction, Fantasy, Horror, and Role-Playing Club in Bring Me the Head of Boba Fett“ by Evan Dorkin, in Instant Piano #3 (Dark Horse)
 1997 „Heroes“, Archie Goodwin and Gary Gianni, in Batman: Black & White #4 (DC)
 1998 „The Eltingville Comic Book, Science-Fiction, Fantasy, Horror and Role-Playing Club In: The Marathon Men“, Evan Dorkin, in Dork! #4 (Slave Labor)
 1999 „Devil's Advocate“, by Matt Wagner and Tim Sale, in Grendel: Black, White, and Red #1 (Dark Horse)
 2000 „Letitia Lerner, Superman's Babysitter“, by Kyle Baker, in Elseworlds 80-Page Giant (DC)
 2001 „The Gorilla Suit“, by Sergio Aragones, in Streetwise (TwoMorrows)
 2002 „The Eltingville Club in 'The Intervention,'“ by Evan Dorkin, in Dork! #9 (Slave Labor)
 2003 „The Magician and the Snake“, by Katie Mignola and Mike Mignola, in Dark Horse Maverick: Happy Endings (Dark Horse)
 2004 „Death“, by Neil Gaiman and P. Craig Russell, in The Sandman: Endless Nights (Vertigo/DC)
 2005 „Unfamiliar“, by Evan Dorkin and Jill Thompson, in The Dark Horse Book of Witchcraft (Dark Horse Books)
 2006 „Teenaged Sidekick“, by Paul Pope, in Solo #3 (DC)
 2007 „A Frog's Eye View“, by Bill Willingham and James Jean, in Fables: 1001 Nights of Snowfall (Vertigo/DC)
 2008 „Mr. Wonderful“, by Dan Clowes, serialized in New York Times Sunday Magazine
 2009 „Murder He Wrote“, by Ian Boothby, Nina Matsumoto and Andrew Pepoy, in The Simpsons' Treehouse of Horror #14 (Bongo Comics)
 2010 „Urgent Request“, by Gene Luen Yang and Derek Kirk Kim, in The Eternal Smile (First Second)

Best Serialized Story 
 1993 „From Hell“ by Alan Moore and Eddie Campbell in Taboo (SpiderBaby Graphix/Tundra)
 1994 „The Great Cow Race“, Bone #7 – 11, by Jeff Smith (Cartoon Books)
 1995 „The Life and Times of Scrooge McDuck“, by Don Rosa, Uncle Scrooge #285 – 296 (Egmont)
 1996 Strangers in Paradise #1 – 8, by Terry Moore (Abstract Studios)
 1997 Starman #20 – 23: „Sand and Stars“, James Robinson, Tony Harris, Guy Davis, and Wade von Grawbadger (DC)
 1998 Kurt Busiek's Astro City #4 – 9: „Confession“, Kurt Busiek, Brent Anderson, and Will Blyberg (Jukebox Productions/Homage)
 1999 Usagi Yojimbo #13 – 22: „Grasscutter“, by Stan Sakai (Dark Horse)
 2000 Tom Strong #4 – 7, by Alan Moore, Chris Sprouse, Al Gordon, and guest artists (ABC)
 2001 100 Bullets #15 – 18: „Hang Up on the Hang Low“, by Brian Azzarello and Eduardo Risso (DC/Vertigo)
 2002 Amazing Spider-Man #30 – 35: „Coming Home“, by J. Michael Straczynski, John Romita, Jr., and Scott Hanna (Marvel)
 2003 Fables #1 – 5: „Legends in Exile“, by Bill Willingham, Lan Medina, and Steve Leialoha (DC/Vertigo)
 2004 Gotham Central #6 – 10: „Half a Life“, by Greg Rucka and Michael Lark (DC)
 2005 Fables #19 – 27: „March of the Wooden Soldiers“, by Bill Willingham, Mark Buckingham, and Steve Leialoha (Vertigo/DC)
 2006 Fables #36 – 38, 40 – 41: „Return to the Homelands“, by Bill Willingham, Mark Buckingham, and Steve Leialoha (Vertigo/DC)

Best Black-and-White Series 
 1988 Concrete, by Paul Chadwick (Dark Horse)
 1989 Concrete, by Paul Chadwick (Dark Horse)
 1991 Xenozoic Tales, by Mark Schultz (Kitchen Sink)
 1992 TK
 1993 Real Stuff, by Dennis Eichhorn (Fantagraphics)
 1994 Real Stuff, by Dennis Eichhorn (Fantagraphics)

Best Continuing Series 
 1989 Concrete, by Paul Chadwick (Dark Horse)
 1991 Sandman, by Neil Gaiman and various artists (DC/Vertigo)
 1992 Sandman, by Neil Gaiman and various artists (DC/Vertigo)
 1993 Sandman, by Neil Gaiman and various artists (DC/Vertigo)
 1994 Bone, by Jeff Smith (Cartoon Books)
 1995 Bone, by Jeff Smith (Cartoon Books)
 1996 Acme Novelty Library, by Chris Ware (Fantagraphics)
 1997 Kurt Busiek's Astro City, Kurt Busiek, Brent Anderson, and Will Blyberg (Jukebox Productions/Homage)
 1998 Kurt Busiek's Astro City, Kurt Busiek, Brent Anderson, and Will Blyberg (Jukebox Productions/Homage)
 1999 Preacher, by Garth Ennis and Steve Dillon (DC/Vertigo)
 2000 Acme Novelty Library, by Chris Ware (Fantagraphics)
 2001 Top 10, by Alan Moore, Gene Ha, and Zander Cannon (ABC)
 2002 100 Bullets, by Brian Azzarello and Eduardo Risso (DC/Vertigo)
 2003 Daredevil, by Brian Michael Bendis and Alex Maleev (Marvel)
 2004 100 Bullets, by Brian Azzarello and Eduardo Risso (DC/Vertigo)
 2005 The Goon, by Eric Powell (Dark Horse)
 2006 Astonishing X-Men, by Joss Whedon and John Cassaday (Marvel)
 2007 All Star Superman, by Grant Morrison and Frank Quitely (DC)
 2008 Y: The Last Man, by Brian K. Vaughan, Pia Guerra, and Jose Marzan, Jr. (DC/Vertigo)
 2009 All Star Superman, by Grant Morrison]] and Frank Quitely (DC)
 2010 The Walking Dead, by Robert Kirkman and Charles Adlard (Image)

Best Finite Series/Limited Series 
 1988 Watchmen, by Alan Moore and Dave Gibbons (DC)
 1989 Silver Surfer, by Stan Lee and Jean „Moebius“ Giraud (Marvel)
 1991 Give Me Liberty, by Frank Miller and Dave Gibbons (Dark Horse)
 1992 Concrete: Fragile Creature, by Paul Chadwick (Dark Horse)
 1993 Grendel: War Child, by Matt Wagner and Patrick McEown (Dark Horse)
 1994 Marvels, by Kurt Busiek and Alex Ross (Marvel)
 1995 Sin City: A Dame to Kill For, by Frank Miller (Dark Horse/Legend)
 1996 Sin City: The Big Fat Kill, by Frank Miller (Dark Horse/Legend)
 1997 Kingdom Come, Mark Waid and Alex Ross (DC)
 1998 Batman: The Long Halloween, Jeph Loeb and Tim Sale (DC)
 1999 300, by Frank Miller and Lynn Varley (Dark Horse)
 2000 Whiteout: Melt, by Greg Rucka and Steve Lieber (Oni)
 2001 Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelung), by P. Craig Russell, with Patrick Mason (Dark Horse/Maverick)
 2002 Hellboy: Conqueror Worm, by Mike Mignola (Dark Horse/Maverick)
 2003 The League of Extraordinary Gentlemen, Volume II, by Alan Moore and Kevin O'Neill (ABC)
 2004 Fantastic Four: Unstable Molecules, by James Sturm and Guy Davis (Marvel)
 2005 DC: The New Frontier, by Darwyn Cooke (DC)
 2006 Seven Soldiers, by Grant Morrison and various artists (DC)
 2007 Batman: Year 100, by Paul Pope (DC)
 2008 The Umbrella Academy: Apocalypse Suite by Gerard Way and Gabriel Bá (Dark Horse)
 2009 Hellboy: The Crooked Man, by Mike Mignola and Richard Corben (Dark Horse)

Best Limited Series or Story Arc 
 2010 The Wonderful Wizard of Oz, by Eric Shanower and Skottie Young (Marvel)

Best New Series 
 1988 Concrete, by Paul Chadwick (Dark Horse)
 1989 Kings In Disguise, by James Vance and Dan Burr (Kitchen Sink)
 1995 Too Much Coffee Man, by Shannon Wheeler (Adhesive)
 1996 Kurt Busiek's Astro City, by Kurt Busiek and Brent Anderson (Jukebox Productions/Image Comics|Image)
 1997 Leave It to Chance, James Robinson and Paul Smith (Homage)
 1998 Castle Waiting, Linda Medley (Olio)
 1999 Inhumans, by Paul Jenkins. and Jae Lee (Marvel)
 2000 Top 10, by Alan Moore, Gene Ha, and Zander Cannon (ABC)
 2001 Powers, by Brian Michael Bendis and Michael Avon Oeming (Image)
 2002 Queen & Country, by Greg Rucka and Steve Rolston (Oni)
 2003 Fables, by Bill Willingham, Lan Medina, Mark Buckingham, and Steve Leialoha (DC/Vertigo)
 2004 Plastic Man, by Kyle Baker (DC)
 2005 Ex Machina, by Brian K. Vaughan, Tony Harris, and Tom Fesiter (WildStorm/DC)
 2006 All Star Superman, by Grant Morrison and Frank Quitely (DC)
 2007 Criminal, by Ed Brubaker and Sean Phillips (Marvel Icon)
 2008 Buffy the Vampire Slayer Season Eight, by Joss Whedon, Brian K. Vaughan, Georges Jeanty, and Andy Owens (Dark Horse)
 2009 Invincible Iron Man, by Matt Fraction and Salvador Larroca (Marvel)
 2010 Chew, by John Layman and Rob Guillory (Image)

Best Title for Younger Readers/Best Comics Publication for a Younger Audience 
 1996 The Batman and Robin Adventures, by Paul Dini, Ty Templeton, and Rick Burchett (DC)
 1997 Leave It to Chance, James Robinson and Paul Smith (Homage)
 1998 Batman & Robin Adventures, Ty Templeton, Brandon Kruse, Rick Burchett, and others (DC)
 1999 Batman: The Gotham Adventures, by Ty Templeton, Rick Burchett, and Terry Beatty (DC)
 2000 Simpsons Comics, by various (Bongo)
 2001 Scary Godmother: The Boo Flu, by Jill Thompson (Sirius)
 2002 Herobear and the Kid, by Mike Kunkel (Astonish)
 2003 Herobear and the Kid, by Mike Kunkel (Astonish)
 2004 Walt Disney's Uncle Scrooge, by various (Gemstone)
 2005 Plastic Man, by Kyle Baker and Scott Morse (DC)
 2006 Owly: Flying Lessons, by Andy Runton (Top Shelf)
 2007 Gumby, by Bob Burden and Rick Geary (Wildcard Ink)

Best Publication for Kids 
 2008 Mouse Guard: Fall 1152 and Mouse Guard: Winter 1152, by David Petersen (Archaia)
 2009 Tiny Titans, by Art Baltazar and Franco Aureliani (DC)
 2010 The Wonderful Wizard of Oz hardcover, by L. Frank Baum, Eric Shanower, and Skottie Young (Marvel)

Best Publication for Teens 
 2008 Laika, by Nick Abadzis (First Second)
 2010 Beasts of Burden, by Evan Dorkin and Jill Thompson (Dark Horse)

Best Publication for Teens/Tweens 
 2009 Coraline, by Neil Gaiman, adapted by P. Craig Russell (HarperCollins Children's Books)

Best Anthology 
 1992 Dark Horse Presents, edited by Randy Stradley (Dark Horse)
 1993 Taboo, edited by Steve Bissette (SpiderBaby Graphix/Tundra)
 1994 Dark Horse Presents, edited by Randy Stradley (Dark Horse)
 1995 The Big Book of Urban Legends, edited by Andy Helfer (Paradox Press)
 1996 The Big Book of Conspiracies, edited by Bronwyn Taggart (Paradox Press)
 1997 Batman: Black and White, Mark Chiarello and Scott Peterson, eds. (DC)
 1998 Hellboy Christmas Special, ed. Scott Allie (Dark Horse)
 1999 Grendel: Black, White, and Red, by Matt Wagner; ed. by Diana Schutz (Dark Horse)
 2000 Tomorrow Stories, by Alan Moore, Rick Veitch, Kevin Nowlan, Melinda Gebbie, and Jim Baikie (ABC)
 2001 Drawn & Quarterly, vol. 3, edited by Chris Oliveros (Drawn & Quarterly)
 2002 Bizarro Comics, edited by Joey Cavalieri (DC)
 2003 SPX 2002 (CBLDF)
 2004 The Sandman: Endless Nights, by Neil Gaiman, Dave McKean, P. Craig Russell, Miguelanxo Prado, Barron Storey, Frank Quitely, Glenn Fabry, Milo Manara, and Bill Sienkiewicz; co-edited by Karen Berger and Shelly Bond (Vertigo/DC)
 2005 Michael Chabon Presents The Amazing Adventures of the Escapist, edited by Diana Schutz and David Land (Dark Horse)
 2006 Solo, edited by Mark Chiarello (DC)
 2007 Fables: 1001 Nights of Snowfall, by Bill Willingham and various (Vertigo/DC)
 2008 5, by Gabriel Bá, Becky Cloonan, Fábio Moon, Vasilis Lolos, and Rafael Grampa (self-published)
 2009 Comic Book Tattoo: Narrative Art Inspired by the Lyrics and Music of Tori Amos, edited by Rantz Hoseley (Image)
 2010 Popgun Volume 3, edited by Mark Andrew Smith, DJ Kirkbride, and Joe Keatinge (Image)

Best Digital Comic 
 2005 Mom's Cancer by Brian Fies
 2006 PvP by Scott Kurtz
 2007 Sam & Max: The Big Sleep by Steve Purcell
 2008 Sugarshock!, by Joss Whedon and Fabio Moon
 2009 Finder, by Carla Speed McNeil, ShadowlineComics.com
 2010 Sin Titulo, by Cameron Stewart, SinTituloComic.com

Best Reality-Based Work 
 2007 Fun Home, by Alison Bechdel (Houghton Mifflin)
 2008 Satchel Paige: Striking Out Jim Crow, by James Sturm and Rich Tommaso (Center for Cartoon Studies/Hyperion)
 2009 What It Is, by Lynda Barry (Drawn & Quarterly)
 2010 A Drifting Life, by Yoshihiro Tatsumi (Drawn & Quarterly)

Best Graphic Album 
 1988 Watchmen, by Alan Moore and Dave Gibbons (DC)
 1989 Batman: The Killing Joke, by Alan Moore and Brian Bolland (DC)

Best Graphic Album: New 
 1991 Elektra Lives Again, by Frank Miller and Lynn Varley (Marvel)
 1992 To the Heart of the Storm, by Will Eisner (Kitchen Sink)
 1993 Signal to Noise, by Neil Gaiman and Dave McKean (VG Graphics/Dark Horse)
 1994 A Small Killing, by Alan Moore and Oscar Zarate (Dark Horse)
 1995 Fairy Tales of Oscar Wilde Vol. 2, by P. Craig Russell (NBM)
 1996 Stuck Rubber Baby, by Howard Cruse (Paradox Press)
 1997 Fax from Sarajevo, by Joe Kubert (Dark Horse Books)
 1998 Batman & Superman Adventures: World's Finest, by Paul Dini, Joe Staton, and Terry Beatty (DC)
 1999 Superman: Peace on Earth, by Paul Dini and Alex Ross (DC)
 2000 Acme Novelty Library #13, by Chris Ware (Fantagraphics)
 2001 Safe Area Goražde, by Joe Sacco
 2002 The Name of the Game, by Will Eisner (DC)
 2003 One! Hundred! Demons! by Lynda Barry (Sasquatch Books)
 2004 Blankets, by Craig Thompson (Top Shelf)
 2005 The Originals, by Dave Gibbons (Vertigo/DC)
 2006 Top 10: The Forty-Niners, by Alan Moore and Gene Ha (ABC)
 2007 American Born Chinese, by Gene Luen Yang (First Second)
 2008 Exit Wounds, by Rutu Modan (Drawn & Quarterly)
 2009 Swallow Me Whole, by Nate Powell (Top Shelf)
 2010 Asterios Polyp, by David Mazzucchelli (Pantheon)

Best Graphic Album: Reprint 
 1991 Sandman: The Doll's House by Neil Gaiman and various artists (DC)
 1992 Maus II by Art Spiegelman (Pantheon Books)
 1993 Sin City by Frank Miller (Dark Horse)
 1994 Cerebus: Flight by Dave Sim and Gerhard (Aardvark-Vanaheim)
 1995 Hellboy: Seed of Destruction by Mike Mignola (Dark Horse)
 1996 The Tale of One Bad Rat by Bryan Talbot (Dark Horse)
 1997 Stray Bullets: Innocence of Nihilism by David Lapham (El Capitan)
 1998 Sin City: That Yellow Bastard by Frank Miller (Dark Horse)
 1999 Batman: The Long Halloween by Jeph Loeb and Tim Sale (DC)
 2000 From Hell by Alan Moore and Eddie Campbell (Eddie Campbell Comics)
 2001 Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth by Chris Ware (Pantheon)
 2002 Batman: Dark Victory by Jeph Loeb and Tim Sale (DC)
 2003 Batman: Black and White vol. 2, edited by Mark Chiarello and Nick J. Napolitano (DC)
 2004 Batman Adventures: Dangerous Dames and Demons, by Paul Dini, Bruce Timm, and others (DC)
 2005 Bone One Volume Edition, by Jeff Smith (Cartoon Books)
 2006 Black Hole, by Charles Burns (Pantheon)
 2007 Absolute DC: The New Frontier, by Darwyn Cooke (DC)
 2008 Mouse Guard: Fall 1152, by David Petersen (Archaia)
 2009 Hellboy Library Edition, vols. 1 and 2, by Mike Mignola (Dark Horse)
 2010 Absolute Justice, by Alex Ross, Jim Krueger, and Doug Braithewaite (DC)

Best Archival Collection/Project 
 1993 Carl Barks Library album series (Gladstone)
 1994 The Complete Little Nemo in Slumberland by Winsor McCay (Fantagraphics)
 1995 The Christmas Spirit by Will Eisner (Kitchen Sink)
 1996 The Complete Crumb Comics Vol. 11 by R. Crumb (Fantagraphics)
 1997 Tarzan: The Land That Time Forgot and The Pool of Time by Russ Manning (Dark Horse)
 1998 Jack Kirby's New Gods by Jack Kirby (DC)
 1999 Plastic Man Archives vol. 1 by Jack Cole (DC)
 2000 Peanuts: A Golden Celebration (HarperCollins)
 2001 The Spirit Archives vols. 1 and 2 by Will Eisner (DC)
 2002 Akira by Katsuhiro Otomo (Dark Horse)
 2003 Krazy & Ignatz by George Herriman (Fantagraphics)
 2004 Krazy and Ignatz, 1929 – 1930, by George Herriman, edited by Bill Blackbeard (Fantagraphics)
 2005 The Complete Peanuts, edited by Gary Groth (Fantagraphics)

Best Archival Collection/Project – Comic Strips 
 2006 The Complete Calvin and Hobbes by Bill Watterson (Andrews McMeel)
 2007 The Complete Peanuts, 1959 – 1960, 1961 – 1962, by Charles Schulz (Fantagraphics)
 2008 The Complete Terry and the Pirates, vol. 1, by Milton Caniff (IDW)
 2009 Little Nemo in Slumberland, Many More Splendid Sundays, by Winsor McCay (Sunday Press Books)

Best Archival Collection/Project – Strips 
 2010 Bloom County: The Complete Library, vol. 1, by Berkeley Breathed, edited by Scott Dunbier (IDW)

Best Archival Collection/Project – Comic Books 
 2006 Absolute Watchmen by Alan Moore and Dave Gibbons (DC)
 2007 Absolute Sandman, vol. 1, by Neil Gaiman and various (Vertigo/DC)
 2008 I Shall Destroy All the Civilized Planets! by Fletcher Hanks (Fantagraphics)
 2009 Creepy Archives, by various (Dark Horse)
 2010 The Rocketeer: The Complete Adventures deluxe edition, by Dave Stevens, edited by Scott Dunbier (IDW)

Best Humor Publication 
 1992 Groo the Wanderer by Mark Evanier and Sergio Aragones (Marvel/Epic)
 1993 Bone by Jeff Smith (Cartoon Press)
 1994 Bone by [Jeff Smith (Cartoon Books)
 1995 Bone by Jeff Smith (Cartoon Books)
 1996 Milk & Cheese #666 by Evan Dorkin (Slave Labor)
 1997 Sergio Aragonés Destroys DC (DC) and Sergio Aragonés Massacres Marvel (Marvel) by Mark Evanier and Sergio Aragones
 1998 Gon Swimmin' by Masahi Tanaka (Paradox Press)
 1999 Sergio Aragones Groo by Sergio Aragones and Mark Evanier (Dark Horse)
 2000 Bart Simpson's Treehouse of Horror by Jill Thompson/Oscar Gonzalez Loyo/Steve Steere Jr., Scott Shaw!/Sergio Aragones, and Doug TenNapel (Bongo)
 2001 Sock Monkey, vol. 3 by Tony Millionaire (Dark Horse/Maverick)
 2002 Radioactive Man by Batton Lash, Abel Laxamana, Dan DeCarlo, Mike DeCarlo, and Bob Smith (Bongo)
 2003 The Amazing Screw-On Head by Mike Mignola (Dark Horse)
 2004 Formerly Known as the Justice League, by Keith Giffen, J. M. DeMatteis, Kevin Maguire, and Josef Rubinstein (DC)
 2005 The Goon by Eric Powell.
 2007 Flaming Carrot Comics, by Bob Burden (Desperado/Image)
 2008 Perry Bible Fellowship: The Trial of Colonel Sweeto and Other Stories, by Nicholas Gurewitch (Dark Horse)
 2009 Herbie Archives, by „Shane O'Shea“ (Richard E. Hughes) and Ogden Whitney (Dark Horse)
 2010 Scott Pilgrim vol. 5: Scott Pilgrim vs. the Universe, by Bryan Lee O'Malley (Oni)

Best Adaptation from Another Work 
 2010 Richard Stark's Parker: The Hunter, adapted by Darwyn Cooke (IDW)

Best U.S. Edition of International Material 
 1998 Gon Swimmin'  by Masahi Tanaka (Paradox Press)
 1999 Star Wars: A New Hope – Manga by Hisao Tamaki (Dark Horse)
 2000 Blade of the Immortal by Hiroaki Samura (Dark Horse)
 2001 Lone Wolf and Cub by Kazuo Koike and Goseki Kojima (Dark Horse)
 2002 Akira by Katsuhiro Otomo (Dark Horse)
 2003 Dr. Jekyll & Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson, adapted by Jerry Kramsky and Lorenzo Mattotti (NBM)
 2004 Buddha, vols. 1 and 2, by Osamu Tezuka (Vertical)
 2005 Buddha, vols. 3 – 4 by Osamu Tezuka (Vertical)
 2006 The Rabbi's Cat, by Joann Sfar (Pantheon)
 2007 The Left Bank Gang, by Jason (Fantagraphics)
 2008 I Killed Adolf Hitler, by Jason (Fantagraphics)
 2009 The Last Musketeer, by Jason (Fantagraphics)
 2010 The Photographer, by Emmanuel Guibert, Didier Lefévre, and Frédéric Lemerier (First Second)

Best U.S. Edition of International Material – Japan 
 2007 Old Boy, by Garon Tsuchiya and Nobuaki Minegishi (Dark Horse Manga)
 2008 Tekkonkinkreet: Black & White, by Taiyo Matsumoto (Viz)
 2009 Dororo, by Osamu Tezuka (Vertical)

Best U.S. Edition of International Material – Asia 
 2010 A Drifting Life, by Yoshihiro Tatsumi (Drawn & Quarterly)

Best Comic Strip Collection 
 1992 Calvin and Hobbes: The Revenge of the Baby-Sat by Bill Watterson (Andrews and McMeel)
 1993 Calvin and Hobbes: Attack of the Deranged Mutant Killer Monster Snow Goons by Bill Watterson (Andrews and McMeel)

Best Comics-Related Periodical/Publication 
In 2001, the judging panel chose to drop Best Comics-Related Periodical from the ballot; the category was restored in 2002.

 1992 Comics Buyer's Guide (Krause)
 1993 Comics Buyer's Guide (Krause Publications)
 1995 Hero Illustrated (Warrior Publications)
 1996 The Comics Journal (Fantagraphics)
 1997 The Comics Journal (Fantagraphics)
 1998 The Comics Journal (Fantagraphics)
 1999 The Comics Journal (Fantagraphics)
 2000 Comic Book Artist (TwoMorrows)
 2002 Comic Book Artist (TwoMorrows)
 2004 Comic Book Artist, edited by Jon B. Cooke (Top Shelf)
 2005 Comic Book Artist, edited by Jon B. Cooke (Top Shelf)
 2006 Comic Book Artist, edited by Jon B. Cooke (Top Shelf)
 2007 Alter Ego, edited by Roy Thomas (TwoMorrows)

Best Comics-Related Periodical/Journalism 
 2008 Newsarama, produced by Matt Brady and Michael Doran
 2009 Comic Book Resources, produced by Jonah Weiland
 2010 The Comics Reporter, produced by Tom Spurgeon

Best Comics-Related Book 
 1992 From „Aargh!“ to „Zap!“: Harvey Kurtzman's Visual History of the Comics, edited by Howard Zimmerman (Prentice Hall Press)
 1994 Understanding Comics, by Scott McCloud (Kitchen Sink)
 1996 Alex Toth, edited by Manuel Auad (Kitchen Sink)
 1997 Graphic Storytelling by Will Eisner (Poorhouse Press)
 1998 The R. Crumb Coffee Table Art Book, edited by Pete Poplaski (Kitchen Sink)
 1999 Batman: Animated, by Paul Dini and Chip Kidd (HarperCollins)
 2000 Sandman: The Dream Hunters, by Neil Gaiman and Yoshitaka Amano (DC/Vertigo)
 2001 Wonder Woman: The Complete History, by Les Daniels, edited by Steve Korte (Chronicle Books)
 2002 Peanuts: The Art of Charles M. Schulz, edited by Chip Kidd (Pantheon)
 2004 The Art of Hellboy, by Mike Mignola (Dark Horse)
 2005 Men of Tomorrow: Geeks, Gangsters, and the Birth of the Comic Book, by Gerard Jones (Basic Books)
 2006 Eisner/Miller, edited by Charles Brownstein and Diana Schutz (Dark Horse Books)
 2007 The Art of Brian Bolland, edited by Joe Pruett (Desperado/Image)
 2008 Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean, by Douglas Wolk (Da Capo Press)
 2009 Kirby: King of Comics, by Mark Evanier (Abrams)
 2010 The Art of Harvey Kurtzman: The Mad Genius of Comics, by Denis Kitchen and Paul Buhle (Abrams ComicArts)

Best Comics-Related Publication (Periodical or Book) 
 2003 B. Krigstein, vol. 1, by Greg Sadowski (Fantagraphics)

Best Comics-Related Product/Item 
 1992 Sandman statue, by Randy Bowen (DC)
 1994 Death Statue, by Chris Bachalo, et al. (DC)
 1995 Sandman Arabian Nights statue, designed by P. Craig Russell and sculpted by Randy Bowen (DC/Graphitti Designs)
 1996 Comic strip stamps (U.S. Postal Service)
 1997 Hellboy bust, Randy Bowen (Bowen Designs)
 1998 Acme Novelty Library display stand, designed by Chris Ware (Fantagraphics)
 1999 Sandman Pocketwatch, designed by Kris Ruotolo (DC/Vertigo)
 2000 Lunch boxes: Milk & Cheese, Sin City, Bettie Page, Hellboy, Groo (Dark Horse)
 2002 Dark Horse classic comic characters statuettes, sculpted by Yoe Studio (Dark Horse)

Best Comics-Related Sculpted Figures 
 1999 Hellboy statue, sculpted by Randy Bowen, produced by Bowen Designs

Best Publication Design 
 1993 Sandman: Season of Mists by Neil Gaiman and others, designed by Dave McKean (DC)
 1994 Marvels, Richard Starkings/Comicraft (Marvel)
 1995 The Acme Novelty Library, designed by Chris Ware (Fantagraphics)
 1996 The Acme Novelty Library, designed by Chris Ware (Fantagraphics)
 1997 The Acme Novelty Library #7, designed by Chris Ware (Fantagraphics)
 1998 Kingdom Come deluxe slipcover edition, art director Bob Chapman / DC design director Georg Brewer (DC Comics/Graphitti Designs)
 1999 Batman Animated, designed by Chip Kidd (HarperCollins)
 2000 300, designed by Mark Cox (Dark Horse)
 2001 Jimmy Corrigan, designed by Chris Ware (Pantheon)
 2002 Acme Novelty Library #15, designed by Chris Ware (Fantagraphics)
 2003 Batman: Nine Lives, designed by Amie Brockway-Metcalf (DC)
 2004 Mythology: The DC Comics Art of Alex Ross, designed by Chip Kidd (Pantheon)
 2005 The Complete Peanuts, designed by Seth (Fantagraphics)
 2006 TIE: Acme Novelty Library Annual Report to Shareholders, designed by Chris Ware (Pantheon), and Little Nemo in Slumberland: So Many Splendid Sundays, designed by Philippe Ghielmetti (Sunday Press Books)
 2007 Absolute DC: The New Frontier, designed by Darwyn Cooke (DC)
 2008 Process Recess 2, designed by James Jean and Chris Pitzer (AdHouse)
 2009 Hellboy Library Editions, designed by Cary Grazzini and Mike Mignola (Dark Horse)
 2010 Absolute Justice, designed by Curtis King and Josh Beatman (DC)

Special awards

Spirit of Comics Retailer Award 
 1996 KINGS Comics (Sydney, New South Wales, Australia)
 1999 Star Clipper (St. Louis, Missouri, USA)
 2008 Atom! and Portlyn Freeman of Brave New World (Santa Clarita, California, USA)
 2009 Tate's Comics (Fort Lauderdale, Florida, USA)
 2010 Vault of Midnight (Ann Arbor, Michigan, USA)

Bob Clampett Humanitarian Award 
 1984 Forrest J. Ackerman
 1985 Robert A. Heinlein
 1986 Bernie Wrightson and Jim Starlin
 1987 Ray Bradbury
 1988 June Foray
 1989 Phil Yeh
 1990 Sergio Aragonés
 1991 The Comic Book Legal Defense Fund
 1992 Archie Goodwin
 1993 Jack Kirby
 1994 Will Eisner
 1995 Maggie Thompson
 1996 Andrew Vachss
 1997 Joe Kubert
 1998 Frank Miller
 1999 Jerry Robinson
 2000 Peter Laird
 2001 Mark Evanier
 2002 Herb Trimpe
 2003 Alex Ross
 2004 Mimi Cruz Carroll
 2005 George Pérez
 2006 Calvin Reid
 2007 Neil Gaiman
 2008 Paul Levitz
 2009 Denis Kitchen
 2010 Jeannie Schulz

The Will Eisner Award Hall of Fame 
 1987 Carl Barks, Will Eisner, Jack Kirby
 1988 Milton Caniff
 1989 Harvey Kurtzman
 1991 Robert Crumb, Alex Toth
 1992 Joe Shuster, Jerry Siegel, Wally Wood
 1993 C. C. Beck, William Gaines
 1994 Steve Ditko, Stan Lee
 1995 Frank Frazetta, Walt Kelly
 1996 Hal Foster, Bob Kane, Winsor McCay, Alex Raymond
 1997 Gil Kane, Charles M. Schulz, Julius Schwartz, Curt Swan
 1998 Neal Adams, Jean Giraud (aka Moebius), Archie Goodwin, Joe Kubert
 1999 Jack Cole (Judges' choice), L. B. Cole (Judges' choice), Bill Finger (Judges' choice), Gardner Fox (Judges' choice), Mac Raboy (Judges' choice), Alex Schomburg (Judges' choice), Murphy Anderson, Joe Simon, Art Spiegelman, Dick Sprang
 2000 Bill Everett (Judges' choice), Sheldon Mayer (Judges' choice), George Herriman, Carmine Infantino, Al Williamson, Basil Wolverton
 2001 Dale Messick (Judges' choice), Roy Crane (Judges' choice), Chester Gould, Frank King, E.C. Segar, Marie Severin
 2002 Charles Biro (Judges' choice), Osamu Tezuka (Judges' choice), Sergio Aragones, John Buscema, Dan De Carlo, John Romita, Sr.
 2003 Hergé (Judges' choice), Bernard Krigstein (Judges' choice), Jack Davis, Will Elder, Al Feldstein, John Severin
 2004 Otto Binder (Judges' choice), John Stanley (Judges' choice), Kazuo Koike (Judges' choice), Goseki Kojima (Judges' choice), Al Capp, Jules Feiffer, Don Martin, Jerry Robinson
 2005 Lou Fine (Judges' choice), René Goscinny and Albert Uderzo (Judges' choice), Johnny Craig, Hugo Pratt, Nick Cardy, Gene Colan
 2006 Floyd Gottfredson (Judges' choice), William Moulton Marston (Judges' choice), Vaughn Bodé, Ramona Fradon, Russ Manning, Jim Steranko
 2007 Robert Kanigher (Judges' choice), Ogden Whitney (Judges' choice), Ross Andru & Mike Esposito, Dick Ayers, Wayne Boring, Joe Orlando
 2008 R. F. Outcault (Judges' choice), Major Malcolm Wheeler-Nicholson (Judges' choice), John Broome, Arnold Drake, Len Wein, Barry Windsor-Smith
 2009 Harold Gray, Graham Ingels (Judges' Choice); Matt Baker, Reed Crandall, Russ Heath, Jerry Iger
 2010 Burne Hogarth, Bob Montana (Judges' Choice); Steve Gerber, Dick Giordano, Michael Kaluta, Mort Weisinger

Notes

Източници 
 Eisner Awards from 1988 – 2007. WebCitation archive.
 Archive of 2005 Eisner awards from Comic-Con.org. WebCitation archive. Original page.
 2006 Eisner Award nominations, Comic-Con.org. WebCitation archive.
 2006 Eisner Award winners, Comic-Con.org. WebCitation archive.
 2007 Eisner Award nominations, Comic-Con.org. WebCitation archive.
 2007 Eisner Award winners, Comic-Con.org. WebCitation archive.
 2008 Eisner Award winners, Comic-Con.org. WebCitation archive.
 2009 Eisner Award winners, Comic-Con.org. WebCitation archive.
 2010 Eisner Award winners, Comic-Con.org. WebCitation archive.

Айзнър
Комикси